Это список участков особого научного значения (УОНЗ) на территории Дорсета.

Дорсет —  графство Англии, расположенное в юго-западной части страны на побережье пролива Ла-Манш. Состоит из  Дорсет и двух унитарных единиц: Пула и Борнмута. Занимая территорию в 2653 квадратных километра, Дорсет граничит с четырьмя другими английскими графствами: с Девоном на западе, Сомерсетом на северо-западе, Уилтширом на северо-востоке и Хэмпширом на востоке. Столицей графства является город Дорчестер. На территории Дорсета было выделено 140 участков особого научного значения: 103 из них представляют особый биологический интерес, 21 — геологический интерес, 16 — оба одновременно.

Участки особого научного значения призваны сохранить дикую природу и геологическое наследие государства. Всего на территории Англии насчитывается более чем 4000 УОНЗ, охватывающих около 8 % территории страны. Все участки попадают под действие закона . За присвоение статуса участка особого научного значения отвечает организация , специалисты которой оценивают, представляет ли данная территория особый интерес в силу своей фауны, флоры, геологических, физико-географических или геоморфологических особенностей. Natural England была создана 1 октября 2006 года в результате объединения трёх организаций — ,  и ; она получила все их полномочия, в частности по присвоению статуса территориям особого научного значения.

Представленные в списке данные отсортированы в алфавитном порядке оригинальных названий на английском языке.

Список участков 

Легенда
 БИ — Биологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый биологический интерес.
 ГИ — Геологический интерес. Причина присвоения статуса: участок представляет особый геологический интерес.
 Пл. — Площадь участка в гектарах.
 Координаты — на основе данных Natural England.
 Год — Год присвоения статуса.

Примечания 

Списки участков особого научного значения Англии